Эренер имеет несколько значений:

 Эренер (роман) — роман марийского писателя Я. П. Шкетана ( - утренняя река).
 Эренер, Сертаб — турецкая певица.
 Эренер (ансамбль) — ансамбль народной песни Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая.